Prince Edward Island Scotties Tournament of Hearts 2010 – turniej wyłaniający mistrzynie Wyspy Księcia Edwarda i reprezentację tej prowincji na Scotties Tournament of Hearts 2010. Turniej finałowy odbył się w dniach 2-5 stycznia 2010 w Montague na lodowisku Montague Curling Club.

Na szczeblu prowincjonalnym rywalizowało ze sobą 7 zespołów. System rozgrywek składał się ze zmodyfikowanego potrójnego sposobu knock-out. W każdej rundzie grały wszystkie zespoły. Jeśli jedna drużyna wygrałaby wszystkie rundy, to nie rozegrano by rundy finałowej. W przypadku, gdyby każdą rundę wygrała inna drużyna, to automatycznie do finału awansowałaby ta, która najwięcej razy zagrała w ostatnim meczu rundy, jeśli doszłoby do remisu, to w finale znalazłaby się zwyciężczyni rundy A.

Wyspę Księcia Edwarda reprezentować będzie drużyna Erin Carmody, która wygrała rundy A i C oraz finał przeciwko Tammy Dewar 8:6.



Drużyny

Runda finałowa

Półfinał 
5 stycznia 2010; 14:00

Runda A

1 
2 stycznia 2010, 10:00

2 
2 stycznia 2010, 10:00

3 
2 stycznia 2010, 10:00

4 
2 stycznia 2010, 15:00

5 
2 stycznia 2010, 15:00

6 
3 stycznia 2010, 10:00

Runda B

7 
2 stycznia 2010, 15:00Przegrana 2 - przegrana 3

8 
3 stycznia 2010, 10:00Przegrana 1 - przegrana 5

9 
3 stycznia 2010, 10:00Przegrana 4 - wygrana 7

10 
3 stycznia 2010, 15:00Wygrana 4 - wygrana 8

11 
3 stycznia 2010, 15:00Wygrana 9 - wygrana 5

12 
3 stycznia 2010, 20:00Wygrana 10 - wygrana 11

Runda C

13 
3 stycznia 2010, 15:00Przegrana 7 - przegrana 8

14 
3 stycznia 2010, 20:00Przegrana 10 - przegrana 9

15 
3 stycznia 2010, 20:00Przegrana 11 - wygrana 15

16 
4 stycznia 2010, 14:00Wygrana 11 - wygrana 14

17 
4 stycznia 2010, 14:00Wygrana 15 - wygrana 10

18 
4 stycznia 2010, 19:00Wygrana 16 - wygrana 17

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa Prince Edward Island Scotties Tournament of Hearts 2010

2010 w curlingu
2010
2010 w Kanadzie